Bailleul se poate referi la:

Personalități
 Casa de Balliol, familie anglo-normandă
 , familie normandă din 
 Roussel de Bailleul (sec. al XI-lea), aventurier normand
  (1878-1949), sculptor francez
  (înainte de 1208-1268), baron anglo-normand
  (1586-1652), magistrat francez
  (1762-1843), magistrat, dramaturg, poet, economist, om politic și scriitor francez
  (1795-1868), episcop francez

Localități
Bailleul, localitate în departamentul Nord, Franța
Bailleul, localitate în departamentul Orne, Franța
Bailleul, localitate în departamentul Somme, Franța
Bailleul-aux-Cornailles, localitate în departamentul Pas-de-Calais, Franța
Bailleul-la-Vallée, localitate în departamentul Eure, Franța
Bailleul-le-Soc, localitate în departamentul Oise, Franța
Bailleul-lès-Pernes, localitate în departamentul Pas-de-Calais, Franța
Bailleul-Neuville, localitate în departamentul Seine-Maritime, Franța
Bailleul-Sir-Berthoult, localitate în departamentul Pas-de-Calais, Franța
Bailleul-sur-Thérain, localitate în departamentul Oise, Franța
Saint-Cyr-du-Bailleul, localitate în departamentul Manche, Franța
Angerville-Bailleul, localitate în departamentul Seine-Maritime, Franța
Villedieu-lès-Bailleul, localitate în departamentul Orne, Franța
Le Bailleul, localitate în departamentul Sarthe, Franța